Медитеранске игре 2013. или службено XVII Медитеранске игре одржане су у турском граду Мерсину од 20. до 30. јуна 2013. године. Мерсин је други град у Турској домаћин игара после Измира.

Учествовало је свих 24 чланица Мећународног комитета олимпијских игара (ИЦМГ), које ће се такмичити у 27 спортова. На медитераснким играма дебитује Македонија.

Спортови 

  Атлетика (детаљи) 
  Бадминтон (детаљи) 
  Бициклизам (детаљи) 
  Бокс (детаљи)
  Боћање (детаљи)
  Ватерполо (детаљи)
  Веслање (детаљи)
  Гимнастика (детаљи)
  Дизање тегова (детаљи)
  Једрење (детаљи) 
  Кану (детаљи) 
  Карате (детаљи) 
  Кошарка (детаљи) 
  Мачевање (детаљи)

  Одбојка (детаљи) 
  Одбојка на песку (детаљи) 
  Пливање (детаљи) 
  Рвање (детаљи) 
  Ритмичка гимнастика (детаљи)
  Рукомет (детаљи)
  Скијање на води (детаљи)
  Стони тенис (детаљи)
  Стреличарство (детаљи)
  Стрељаштво (детаљи)
  Теквондо (детаљи) 
  Тенис (детаљи)
  Фудбал (детаљи) 
  Џудо (детаљи)

Земље учеснице

Биланс медаља

Спољашње везе 

 Званични сајт
 Сајт Међународног медитерантског комитета

Медитеранске игре
Спорт у Турској
Спорт у 2013.